Adams Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adams Corner (Illinois), im Wabash County
 Adams Corner (Kansas), im Reno County
 Adams Corner (Maine), im York County
 Adams Corner (New York), im Chenango County